Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 1999 проходили с 19 июля по 7 августа. В турнире участвовали семь мужских и шесть женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 6-й раз в своей истории и 6-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

В женском турнире чемпионами Игр стала (в 5-й раз в своей истории и 4-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Канады, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

Впервые на турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовала женская сборная Колумбии.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг (в женском турнире — в два круга). Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 

1999
Софтбол
1999 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Канаде